Une lancette peut être :
 en architecture, une lancette est une ogive de style gothique de forme très allongée. 
 en médecine et plus particulièrement en chirurgie, une lancette est un instrument médical. 
 en aviculture, les lancettes sont les plumes de situées devant la queue des coqs

Voir aussi
 The Lancet est une revue médicale britannique (en anglais).